Nombre de Dios – comune della provincia di Colón (Panama)
Nombre de Dios – città del Durango (Messico)
Nombre de Dios – una delle missioni spagnole nelle Americhe, situata in St. Augustine (Florida)
Nombre de Dios River – fiume di Panama